Denne liste over byer i Tunesien giver et overblik over indbyggertal i de større byer i det nordafrikanske land Tunesien.

Den med afstand største agglomeration i Tunesien er hovedstaden Tunis med et indbyggertal på 1.971.938 (per 1. januar 2005). Dermed bor omkring 20 procent af indbyggerne i landet i denne region. 

De følgende tabeller indeholder alle byer med over 40.000 indbyggere, deres navne i transkription og på arabisk såvel som resultaterne af folketællingerne fra 30. marts 1984 og 28. april 2004. Det er desuden anført hvilket guvernement byen tilhører. Indbyggertallene betegner den egentlige by uden forstæder.

Eksterne henvisninger 
 Institut national de la statistique 
 City Population – Aktuelle og historiske indbyggertal for byerne i Tunesien

 
Tunesien